Puja může být:

 Puja (řeka) - řeka v Archangelské oblasti v Rusku
 puja (rod) (Puya) - rod rostlin z čeledi broméliovitých
 puja Raimondova - největší druh bromélie
 Puja (jméno) - indické ženské jméno
 Puja Gupta - indická modelka a herečka
 púdža - každodenní obřad uctívání, který bývá praktikován v hinduismu
 Asalha Puja - buddhistický svátek

Podobné 
 Pujo

Externí odkazy